Piaga – sinonimo di ulcera
 Piaga da decubito – lesione tissutale che interessa l'epidermide, il derma e gli strati sottocutanei
 Piaghe d'Egitto – eventi descritti nella Bibbia